verschillende varianten van gecreoliseerd Nederlands, bijvoorbeeld
het Sranantongo, taal in Suriname
het Amerikaans Negro Dutch